Одлі Гаррісон (, 26 жовтня 1971) — британський боксер, олімпійський чемпіон.
 Замок Одлі () — один із замків Ірландії, розташований у графстві Даун, Північна Ірландія.
 Барон Одлі — англійський дворянський титул.